Wakefield är ett efternamn.

Personer med efternamnet
 Daniel Bell Wakefield (1798–1858), domare

 Felix Wakefield (1807–1875), engelsman
 Jennifer Wakefield (född 1989), kanadensisk ishockeyspelare
 Mark Wakefield , amerikansk sångare
 Priscilla Wakefield (1751–1832), engelsk författare
 William Wakefield (1801–1848), nyzeeländsk politiker

Engelska efternamn